

Patronyme 

 Adrienne Clarkson (1939-), femme politique canadienne ;
 Barnard Drummond Clarkson (1836-1909), pasteur, explorateur et homme politique australien ;
 
 David Clarkson (1984-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Clarkson (1985-), footballeur écossais ;
 Jordan Clarkson (1992-), basketteur américain ;
 Kelly Clarkson (1982-), chanteuse américaine ;
 Lucy Clarkson (1982-), mannequin anglais ;
 Jeremy Clarkson (1960-), journaliste et présentateur de télévision britannique ;
 John Clarkson (1861-1909), joueur américain de baseball ;
 Lana Clarkson (1963-2003), actrice américaine ;
 Patricia Clarkson (1959-), actrice américaine ;
 Peter Clarkson (1957-), mathématicien britannique ;
 Thomas Clarkson (1760-1846), abolitionniste anglais.

Toponyme 
 Clarkson, une localité du Cap-Oriental, en Afrique du Sud ;
 Clarkson, ville située dans le comté de Grayson, dans l’État du Kentucky, aux États-Unis ;
 Clarkson, ville américaine dans l’État de New York ;
 Clarkson, census-designated place américaine dans l’État de New York ;
 Clarkson (Nebraska).

Autres 
 Clarkson, gare de la ligne de Lakeshore West à Toronto, au Canada ;
 La coupe Clarkson, version féminine de la Coupe Stanley ;
 L'université Clarkson, université américaine.